Ojrzeń (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Ojrzeń (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski